M1890 – austro-węgierski karabin powtarzalny
 M1890 – amerykański karabin powtarzalny
 M1890 – amerykańska haubica